Veliki Mošunj, naselje u općini Vitez
 Mali Mošunj, naselje u općini Vitez